Kabinett Söder steht für folgende Regierungen in Bayern unter Markus Söder:

 Kabinett Söder I – 21. März 2018 bis 12. November 2018
 Kabinett Söder II – seit 12. November 2018